Ariane Ascaride (née en 1954), actrice française ;
 Gilles Ascaride (né en 1947), écrivain français ;
 Pierre Ascaride (né en 1942), acteur, auteur, metteur en scène et directeur de théâtre français, frère ainé des deux précédents.

Le mot ascaride peut également faire référence aux ascaris, un genre de nématodes parasites de certains mammifères, dont l'homme, tels l'ascaris lombricoïde.